Zoubkoff ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Zoubkoff (1901–1936), russischer Emigrant, Hochstapler und Schwager Wilhelms II.
 Ivan Zoubkoff (* 1977), französischer Handballspieler
 Victoria Zoubkoff (1866–1929), Tochter von Kaiserin Victoria und Kaiser Friedrich III., siehe Viktoria von Preußen (1866–1929)